Zájezd má více významů:
 Zájezd – výjezdní pobytová akce
 Zájezd (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Zájezd (Česká Skalice) – část obce Česká Skalice v okrese Náchod

Související články 
 Zájezdy – část města Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy